Priollet est un patronyme porté notamment par :

 Edmée Priollet (?-1958), écrivain français, auteur de romans populaires ;
 Julien Priollet (1877-1953), romancier français ;
 Marcel Priollet (1884-1960), écrivain de langue française, auteur dans tous les genres du roman populaire (romans sentimentaux et mélodramatiques, science-fiction, romans policiers et d'aventures).

Homonymie de patronyme